|-
| 25701 Alexkeeler||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25702) 2000 AF128||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25703) 2000 AH128||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25704 Kendrick||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25705) 2000 AU128||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25706 Cekoscielski||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25707) 2000 AQ141||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25708 Vedantkumar||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25709) 2000 AP142||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25710 Petelandgren||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25711 Lebovits||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25712) 2000 AQ158||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25713) 2000 AM159||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25714 Aprillee||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25715 Lizmariemako||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25716) 2000 AE164||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25717 Ritikmal||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25718) 2000 AH170||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25719) 2000 AV171||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25720 Mallidi||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25721 Anartya||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25722 Evanmarshall||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25723 Shamascharak||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25724) 2000 AM179||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25725 Маккормік (McCormick)||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25726) 2000 AD181||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25727 Karsonmiller||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25728) 2000 AU187||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25729) 2000 AV187||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25730) 2000 AY189||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25731) 2000 AL193||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25732) 2000 AZ193||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25733) 2000 AG194||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25734) 2000 AO195||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25735) 2000 AS195||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25736) 2000 AP196||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25737) 2000 AK198||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25738) 2000 AO198||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25739) 2000 AJ202||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25740) 2000 AR202||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25741) 2000 AF222||||8 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25742) 2000 AV228||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25743) 2000 AA229||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 25744 Surajmishra||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25745) 2000 AC242||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25746) 2000 AF242||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25747) 2000 AH242||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25748) 2000 AP243||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25749) 2000 BP3||||27 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25750) 2000 BB4||||28 січня 2000||Обсерваторія Рок-Файндер||Вільям Йон
|-
| 25751 Mokshagundam||||25 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25752) 2000 BE8||||29 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25753) 2000 BC14||||28 січня 2000||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (25754) 2000 BJ14||||28 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25755) 2000 BR14||||28 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25756) 2000 BZ16||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25757) 2000 BS20||||26 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25758) 2000 BZ29||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25759) 2000 BH30||||25 січня 2000||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| 25760 Annaspitz||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25761) 2000 BV45||||28 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25762) 2000 CO2||||2 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 25763 Naveenmurali||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25764 Divyanag||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25765 Heatherlynne||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25766 Nosarzewski||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25767 Stevennoyce||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25768 Nussbaum||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25769 Munaoli||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25770) 2000 CV24||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25771) 2000 CW25||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25772 Ashpatra||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25773) 2000 CX27||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25774) 2000 CA29||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25775 Danielpeng||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25776) 2000 CG32||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25777) 2000 CE34||||4 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 25778 Чере (Csere)||||4 лютого 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (25779) 2000 CF35||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25780) 2000 CS37||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25781 Rajendra||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25782) 2000 CX38||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25783 Brandontyler||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25784) 2000 CU42||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25785) 2000 CY45||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25786) 2000 CN46||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25787) 2000 CF49||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25788) 2000 CE51||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25789) 2000 CK53||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25790) 2000 CW57||||5 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25791) 2000 CM61||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25792) 2000 CZ62||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25793 Chrisanchez||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25794) 2000 CF71||||7 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25795) 2000 CS79||||8 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25796) 2000 CT81||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25797) 2000 CG82||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25798 Reneeschaaf||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25799 Anmaschlegel||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25800 Глуховський (Glukhovsky)||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

25700